Иван Андонов може да се отнася за:

 Иван Андонов (1854 – 1937), български революционер;
 Иван Андонов (1934 – 2011), български актьор и режисьор.
 Иван Андонов (р. 1942), български инженер-химик и политик